Il doppio del torneo di tennis Aberto de Tênis de Santa Catarina 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Máximo González e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Thiago Alves e Júlio Silva 6-2, 3-6, [10-5].

Teste di serie 

 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (quarti di finale)
 Juan Pablo Brzezicki /  Cristian Villagrán (quarti di finale)

 Máximo González /  Sergio Roitman (Campioni)
 André Ghem /  Jan Mertl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aberto de Tênis de Santa Catarina 2006